“Guacamayo Tropical” Inicia su andadura en el 2011 en la ciudad de Madrid, es un colectivo audio visual colombiano que movido por su pasión por la música, la alegría y el ritmo. Forman parte del movimiento tropical fuera de Latinoamérica, dentro del cual podemos incluir la emisora por internet Radio Gladys Palmera, otros artistas como: Chicha Libre, Meneo y colectivos musicales como: Caballito, Chico Trópico y Sonidero Mandril. 

Desde 2012 apoyados por Tierra Candela, se han dedicado a la producción sonora y visual. Han realizado documentales rescatando distintas tradiciones musicales de los trópicos latinoamericanos. La investigación en las raíces de la música tropical, los ha llevado a experimentar con canciones que escuchaban sus abuelos con ritmos más modernos. 

En las sesiones se busca encontrar un vínculo con la energía mágica de la tierra y los ritmos que esta misma expande. La música como elemento liberador, sanador de alegría. Para ello juegan con elementos de atrezzo, decoración, visuales y cuando han hecho festivales con energía solar en lo alto de montañas castellanas, también se han unido rituales de respeto a la naturaleza. Mover el cuerpo, dejar que la energía fluya frente al los ritmos apresurados y poco orgánicos de las metrópolis, es una suerte de acción performática y filosofía de vida. Esta misma filosofía en la que se respeta a todos los seres de la naturaleza, les ha llevado a organizar durante varios años los “Tropical camp” y organizar varios festivales para dar a conocer esos ritmos hermanados por fusión con la música tropical como pueden ser la música balkanica, árabe… 

Desde 2014 con el Festival Guacamayo, organizado en colaboración con Tierra Candela, se han dado a conocer una interesante muestra anual de artistas quizás no tan conocidos en la escena europea.

Enlaces externos 
Página oficial
Guacamayo Tropical: "Nos persiguen salas que antes nos rechazaban por ser latinos"  
Psicosis Tropical  
Se extiende por Madrid la movida tropical
El Museo Würth empieza a sonar
La sabrosura tropical de Guacamayo
Un oasis en el polígono El Sequero
La increíble fiesta de la bicicleta

Grupos de música de Colombia
Dúos de música de Colombia